Le tournoi Saudi International 2005 est l'édition 2005 du tournoi de squash Saudi International qui se déroule à Khobar du 16 au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. 

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Jonathon Power l'emporte en finale face à Anthony Ricketts.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 2005

Liens externes 

PSA World Series 2005
Sport en Arabie saoudite en 2005
Sport en décembre 2005
Événement sportif à Khobar